Mainbrücke steht für
Mainbrücke Dettelbach 
Mainbrücke Freudenberg
Mainbrücke Hochheim 
Neue Mainbrücke Karlstadt
Alte Mainbrücke Kitzingen 

Mainbrücke Marktbreit
Mainbrücke Marktheidenfeld
Mainbrücke Niedernberg–Sulzbach

Mainbrücke Oberhaid 
Mainbrücke Oberndorf
Mainbrücke Ost in Frankfurt am Main 
Mainbrücke Retzbach-Zellingen
 Mainbrücke Schwarzach am Main
 Steinheimer Mainbrücke
 Mainbrücke Bergrheinfeld
 Mainbrücke Volkach

Siehe auch
Alte Mainbrücke